Botha es un apellido de origen neerlandés, particularmente común entre los afrikáneres de Sudáfrica. Puede referirse, entre otras, a las siguientes personas:

 Andries Botha (1952- ), escultor sudafricano,
 Leon Botha (1985 - 2011), pintor y músico sudafricano,
 Pik Botha (1932- ), político sudafricano,
 Louis Botha (1862 - 1919), primer ministro de la Unión Sudafricana,
 Pieter Willem Botha (1916 - 2006), primer ministro y presidente de Sudáfrica en los años 1980.